Рамаз Адольфович Хуродзе (; род. 9 ноября 1944) — советский и грузинский -технолог, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук Грузии (2019; член-корреспондент с 2001). Ректор Грузинского технического университета (1994—2007). Лауреат Государственной премии Грузии в области науки и техники (1997).

Биография 
Родился 9 ноября 1944 года в Тбилиси, Грузинской ССР.

С 1961 по 1966 год обучался на факультете автоматики и телемеханики Грузинского политехнического института. С 1972 по 1975 год обучался в аспирантуре Института проблем управления имени В. А. Трапезникова АН СССР.

С 1967 по 1981 год на научно-исследовательской работе в Институте управления АН ГрузССР в должностях: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,  главный научный сотрудник и заведующий кафедрой системы управления. Одновременно с 1972 по 1981 год — учёный секретарь Комиссии по вычислительной технике при Президиуме Академии наук Грузинской ССР и с 1981 по 1982 год — 
руководитель отдела автоматизации Института научной экспертизы системы управления.
 
С 1982 по 1987 год  работал в аппарате ЦК Компартии Грузии в должностях: инструктор секции Отдела науки и учебных заведений, с 1986 по 1987 год — руководитель этого отдела. С 1987 по 1988 год — первый заместитель министра
высшего и средне-специального образования Грузинской ССР, и с 1988 по 1991 год — заместитель министра образования Грузинской ССР. С 1991 года — профессор, с 1994 по 2007 год — ректор  Грузинского технического университета. С 2019 года — академик-секретарь Академии наук Грузии.

Научно-педагогическая деятельность и вклад в науку 
Основная научно-педагогическая деятельность Р. А. Хуродзе была связана с вопросами в области математического моделирования потребностями и системы массового обслуживания, управления и планирования.  Р. А. Хуродзе являлся почётным профессором Ереванского государственного университета архитектуры и строительства (с 2006), действительным членом — Международной академии информатизации (с 1993), Инженерной академии Грузии (с 1994), Международной инженерной академии (с 1995), РАЕН (с 2002). 

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Исследование и разработка принципов построения магнитных адаптивных элементов на ферритовых трансфлюксорах и их применение», в 1997 году защитил докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктор технических наук по теме: «Когомология со значениями в полугруппах». В 1993 году ему присвоено учёное звание профессор. В 2001 году был избран член-корреспондентом, а в 2019 году — действительным членом НАН Грузии. Р. А. Хуродзе  было написано более ста научных работ, в том числе пятнадцати монографии, на различных языках мира.

Библиография 
Исследование и разработка принципов построения магнитных адаптивных элементов на ферритовых трансфлюксорах и их применение. - Тбилиси, 1975. - 134 с.
Отчет о командировке в Англию / АН СССР. ВИНИТИ. - Москва : [б. и.], 1976
Надежность аналоговых устройств систем управления / Р. А. Хуродзе. - Москва : Наука, 2000. - 143 с. ISBN 5-02-008419-0

Награды 
 Государственная премия Грузии в области науки и техники (1997)

Примечания 

Выпускники Грузинского технического университета
Преподаватели Грузинского технического университета
Лауреаты Государственной премии Грузии